So Long Letty, comédie musicale d'Oliver Morosco produite en 1916.
 So Long Letty, film américain réalisé par Al Christie sorti en 1920.
 So Long Letty, film américain réalisé par Lloyd Bacon sorti en 1929.

Homonymie de titre